Spanning tree steht für:

 Spannbaum (auch aufspannender Baum genannt) in der Graphentheorie
 Spanning Tree Protocol, ein Netzwerkprotokoll

Siehe auch:
 Rapid Spanning Tree Protocol, ein Netzwerkprotokoll